Александр Гудков:
 Гудков, Александр Владимирович (род. 1983) — российский актёр и телеведущий, сценарист, шоумен.
 Гудков, Александр Фёдорович (1928—1992) — советский Первый секретарь Курского обкома КПСС.